Милан Лазаревић се може односити на:

 Милан Лазаревић (1948), српски рукометаш;
 Милан Лазаревић (1997), српски фудбалер;